

Toponyme 
 Tabaille, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Tabaille-Usquain ;
 Tabaille-Usquain, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme